Верёвкин — русская фамилия; имеет женскую форму Верёвкина.

Известные носители

А

В 
 Верёвкин, Василий Трофимович (1914—1944) — Герой Советского Союза.

М 
 Верёвкин, Максим Александрович (1977) — российский художник-акционист, куратор.

Н

Ф 
 Верёвкин, Фёдор Андреевич  (1895—1979) — советский генерал-майор.



Составные фамилии

Топоним 
 Верёвкин — хутор в Краснодарском крае.
 Верёвкин 1-й — посёлок в Таловском районе Воронежской области.

См. также 
 Веревкин 1-й
 Веревкин 2-й

